Vignon ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Vignon (1593–1679), französischer Maler des Barocks
 Élodie Vignon (* 1984), französische Pianistin

ferner
 Claude Vignon, Pseudonym einer Künstlerin, siehe Marie-Noémi Cadiot